Cowings ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Cowings (* 1946), US-amerikanischer Jazzsänger und Hochschullehrer
 Patricia Cowings (* 1948), amerikanische Raumfahrt-Psychophysiologin